Rabaut ist ein Familienname:

 Jean Rabaut (1912–1989), französischer Historiker
 Louis C. Rabaut (1886–1961), US-amerikanischer Politiker
 Paul Rabaut (1718–1794), französischer Pastor